Соболиная:

Соболиная (приток Заячьей) — река в Томской области.
Соболиная (приток Кульёгана)  — река в Ханты-Мансийском АО.
Соболиная (приток Сангильки) — река в Томской области.